Okręty US Navy o nazwie USS  "Somers", pochodzącej od oficera amerykańskiej marynarki Richarda Somersa:
Pierwszy "Somers" był szkunerem, który walczył pod dowództwem komodora Olivera Perry`ego na jeziorze Erie i Huron. Wziął udział w przejęciu brytyjskiego dywizjonu 10 września 1813. Został zajęty przez Brytyjczyków w 1814.
Drugi "Somers" był brygiem zwodowanym w stoczni nowojorskiej 16 kwietnia 1842 i włączony do służby 12 maja 1842. Okręt stał się sławny z okazji afery Somersa, kontrowersji wobec rozkazu dowódcy okrętu - komandora Mackenziego, który nakazał, w czasie pierwszego rejsu, powieszenie trzech buntowników, wśród których był syn Sekretarza Wojny. Okręt został zatopiony w 1846 w czasie wojny amerykańsko meksykańskiej.
Trzeci "Somers" (TB-22) był torpedowcem zbudowanym w Niemczech w 1895 i zakupionym w 1898. Służył do 1919. Wycofany został sprzedany w 1920.
Czwarty "Somers" (DD-301) był niszczycielem typu Clemson, który został zwodowany w 1918. Uczestniczył w czasie operacji pokojowych Floty Pacyfiku od 1920 do momentu złomowania (które zostało podjęte zgodnie z ustaleniami traktatu londyńskiego w 1930.
Piąty "Somers" (DD-381) był okrętem głównym niszczycieli swojego typu. Został włączony do służby 1 grudnia 1937 i służył do 1947.
Szósty "Somers" (DDG-34, ex-DD-947) był niszczycielem typu Forrest Sherman, którego stępkę położono 4 marca 1958. Został zwodowany 30 maja, a przyjęty do służby 3 kwietnia 1959. W roku 1967 został przeklasyfikowany na niszczyciel rakietowy. Skreślony z listy w 1988. Zatopiony jako okręt-cel w 1998.
Somers